Четиридесет и седемте ронини може да се отнася за:
 Четиридесет и седемте ронини, японска легенда
 Четиридесет и седемте ронини (филм, 1941), филм на Кенджи Мидзогучи
 Четиридесет и седемте ронини (филм, 1962), филм на Хироши Инагаки